Sköld, även stavat Skiöld och Skjöld, är ett svenskt efternamn, som i de flesta fall har sitt ursprung som soldatnamn. Den 31 december 2015 fanns 5 169 personer med efternamnet Sköld, 219 med efternamnet Skiöld och 81 med efternamnet Skjöld i Sverige.

Personer med efternamnet Sköld eller med varianter av detta namn

A
 Agneta Sköld (född 1947), kördirigent och tonsättare
 Anders Sköld (född 1968), konstnär
 Anna Sköld (född 1979), dansbandssångerska

B
 Bengt-Göran Sköld (född 1936), tonsättare och organist
 Birgit Skiöld (1923–1982), grafiker och målare
 Bo Sköld (född 1924), författare, översättare och manusförfattare

C
 Camilla Sköld Jansson (född 1957), politiker, vänsterpartist

E
 Erik Sköld (1895–1965), konstnär och konservator
 Erik Sköld (läkare) (1901–1980), läkare
 Eva Sköld (1928–1999), regissör
 Eva Sköld (konstnär) (1940–1989), konstnär
 Ewert Sköld (1915–2003), poliskommissarie och kommunalpolitiker, socialdemokrat

G
 Gitten Skiöld, skribent och projektledare
 Gunilla Sköld-Feiler, konstnär
 Gunnar Sköld, flera personer
 Gunnar Sköld (friidrottare)
 Gunnar Sköld (tidningsman),
 Gunnar Sköld (tävlingscyklist)

H
 Hannes Sköld, socialist, språkforskare, författare och poet
 Hans-Efraim Sköld, diplomat
 Hilding Skjöld, kortfilmsregissör och produktionsledare

J
 Johan Sköld (född 1974), ståuppkomiker, manusförfattare, redaktör och producent
 Johan Sköld (missionär) (1859–1946), Kinamissionär
 John Sköld (1900–1966), målare

L
 Lars Skiöld (1923–2006), ämbetsman
 Lars-Erik Skiöld, fotbollsspelare
 Leif Skiöld, fotbollsspelare
 Linus Sköld (född 1983), politiker, socialdemokrat

M
 Maren Skjøld (född 1993), norsk alpin skidåkare
 Martin Sköld, musiker
 Mattias Sköld, tonsättare

N
 Nils Sköld (1921–1996), militär
 Nils Peter Sköld, småbrukare och riksdagsledamot

O
 Ossian Skiöld, slägg- och viktkastare
 Otte Sköld, målare, tecknare och grafiker

P
 Per Sköld (1922–2008), ämbetsman, riksmarskalk 
 Per Edvin Sköld (1891–1972), politiker, socialdemokrat
 Peter Sköld, historiker
 Petrus Sköld, direktör

R
 Richard Sköld, sångare

S
 Sam Sköld, missionär
 Simon Sköld, MMA-utövare
 Sophie Sköld, översättare
 Sten Sköld, musiker och sångare
 Sven Sköld, kompositör, arrangör, cellist och dirigent
 Sven Sköld (konstnär)

T
 Tim Sköld, rockmusiker

V
 Valter Sköld, fotbollsspelare
 Victor Sköld, fotbollsspelare

Y
 Yngve Sköld, tonsättare, pianist och organist

Å
 Åke Skiöld, illustratör och serieskapare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn